Bułgaria  startuje na letnich igrzyskach olimpijskich od 1896 roku. Najwięcej medali Bułgaria zdobyła w roku 1980.

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja według dyscyplin

Bibliografia 
 

!